Харьковская областная государственная администрация, ХОГА (, ХОДА) — орган исполнительной власти в Харьковской области Украины.

Глава областной государственной администрации назначается Президентом Украины по представлению Кабинета Министров Украины на срок полномочий президента. По состоянию на март 2022 года должность занимает Олег Синегубов.

Местное самоуправление в области осуществляет Харьковский областной совет.

Инциденты

Захват в 2014 году 
1 марта 2014 года в Харькове по инициативе мэра Геннадия Кернеса на площади Свободы был проведен митинг, на котором с российскими флагами выступали сам Кернес и бывший глава Харьковской ОГА Михаил Добкин. По окончании митинга между участниками мероприятия и активистами харьковского Евромайдана произошла стычка, в ходе которой использовались палки и слезоточивый газ, после чего сторонники Кернеса начали штурм здания Харьковской облгосадминистрации, контролируемого представителями Самообороны Майдана и «Правого сектора», в результате чего здание было захвачено, а на крыше здания администрации украинский флаг был сорван и установлен российский. К вечеру сепаратисты покинули здание госадминистрации, а российский флаг был снят.

6 апреля 2014 года пророссийские демонстранты вторично захватили здание госаминистрации под аплодисменты местной милиции. По состоянию на утро 7 апреля здание ОГА было освобождено от захватчиков.

Обстрел в 2022 году 

1 марта 2022 года здание Харьковской ОГА пострадало от двух ракетных ударов в ходе вторжения России на Украину. Видео первого удара облетело интернет, став наглядной демонстрацией принесённых российской армией смертей и разрушений. Попавшая на это видео ракета, согласно Bellingcat, выглядит как «Калибр». По данным главы Харьковской областной администрации Олега Синегубова, при этом обстреле погибли 29 человек. В честь одной из них, волонтёра Юлии Здановской, преподававшей математику, Массачусетский технологический институт организовал бесплатную образовательную математическую программу для украинских старшеклассников. В здании были разрушены перекрытия и повреждена крыша. Пострадали и близлежащие здания, в том числе оперный театр, филармония и жилые дома; было разрушено консульство Словении.

Отчёт ОБСЕ называет подобные атаки «особо коварной формой нападения»: обстрел был нанесён двумя ракетами с перерывом в 5-7 минут, а потому, по мнению авторов отчёта, имело место «преднамеренное нападение в качестве цели на спасателей и пострадавших от первого нападения».

Председатели ХОГА

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Харьковская Областная Государственная Администрация

Областные администрации Украины
Здания и сооружения, разрушенные в результате российско-украинской войны